

Patronymes 

 François Scellier (né en 1936), homme politique français ;
 Gabriel Toussaint Scellier (1756-1795), révolutionnaire français.

Voir aussi 
 Loi Scellier (ou dispositif Scellier), de 2009, issue d'un amendement du député François Scellier ;
 Loi Scellier BBC, de 2009.